Reeperbahn steht für:

 Reeperbahn, Stadtviertel in Hamburg
 Seilerbahn, Ort der Herstellung von Reepen durch eine Seilerei, siehe Reepschläger
 Reeperbahn, Hamburger Hafenfähre, siehe HADAG-Typ 2000

Siehe auch:
 Reeperbahn bei Nacht
 Reeperbahn Festival